Hel·lànic de Mitilene o Hel·lànic de Lesbos, logògraf de l'antiga Grècia del segle V aC
 Hel·lànic (gramàtic), gramàtic alexandrí dels segles III-II aC
 Hel·lànic (assassí d'Aristònim)